Jugazan  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
2001-2020 François Falgueyret

Demográfia

Látnivalók 
Château de Jugazan

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
INSEE
Prefektúrák

Gironde megye települései